Ащису — топоним в Казахстане:

Реки 
 Ащису — река в Восточно-Казахстанской области, впадает в Чаган.
 Ащысу — река в Карагандинской области, приток Нуры.
 Ащису — река в Павлодарской области, впадает в озеро Алкамерген.
 Ащису — река в Северо-Казахстанской области, впадает в озеро Улькен-Карой.
  — река в Алматинской области.

Населённые пункты 
 Ащису — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Ащису — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.